Unknown Horizons («Неведомые горизонты») — свободная компьютерная игра в жанре градостроительный симулятор с элементами стратегии в реальном времени.

Финальный релиз Unknown Horizons ещё не выпущен, игра находится в активной разработке, периодически выпускаются альфа-версии. Первая доступная альфа-версия была выпущена 1 октября 2008. Проект Unknown Horizons принимал участие в Google Summer of Code в 2011 и 2012 годах.

Игровой процесс 

Задача игрока — сбалансированно застроить недавно открытый архипелаг; наладить производство товаров. Поселения генерируют налоги, которые являются основным источником дохода в игре. В благоприятных условиях население растёт и переходит к новой ступени развития. К настоящему времени запланированы 6 уровней, реализовано — 3:
 «Моряки» («Sailors»),
 «Пионеры» («Pioneers»),
 «Поселенцы» («Settlers»).
Остальные уровни — «Граждане» («Citizens»), «Торговцы» («Merchants») и «Аристократы» («Aristocrats») прошли стадию дизайна, но ещё не реализованы в игре.

На каждом уровне становятся доступны новые посторойки.

Разработка 
Unknown Horizons — первый значимый проект на движке , который также находится в стадии разработки. Языком программирования был выбран Python, так как он поддерживается движком FIFE и предоставляет кросс-платформенную независимость. Модели для Unknown Horizons создаются с использованием Blender.

В настоящее время разработка Unknown Horizons сфокусирована на создании игрового контента.

Примечания

Ссылки 

 Домашняя страница проекта Unknown Horizons 

Игры для Windows
Игры для Linux
Свободные компьютерные игры
Градостроительные симуляторы